Karakter
Stuart Little, kisegér, mesehős szereplő

Regény
Stuart Little, kisegér, E. B. White regénye

Mozifilmek
 Stuart Little, kisegér, 1999-es amerikai  vegyes technikájú film. 
 Stuart Little, kisegér 2., 2002-es amerikai vegyes technikájú film.

Videofilm
 Stuart Little, kisegér 3. – A vadon hívása, 2005-ös amerikai, DVD-n megjelent 2D-s számítógépes animációs film.

Tévéfilmsorozat
 Stuart Little, kisegér, 2003-as amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat.